Капустников — русская фамилия; имеет женскую форму Капустникова.

Известные носители 
 Капустников, Николай Ильич (1922—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Капустников, Олег Юрьевич (род. 1972) — казахстанский и российский футболист.